

Норт-Гемптон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Норт-Гемптон — селище, штат Огайо